Platsch heißen folgende geographische Objekte:

 Plač, Ortschaft der Gemeinde Kungota, Podravska (Štajerska), Slowenien
 Plački vrh, auch Platschberg, Berg (509 m) und Pass (um 440 m) an der slowenisch-österreichischen Grenze bei Spielfeld
 Plaveč (Tschechien), Gemeinde im Bezirk Znaim, Tschechien
 Ansitz Platsch in Milland bei Brixen, Südtirol, Italien

Platsch ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Platsch (* 1981), deutsch-österreichische Politikerin